Барсуко́во () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Масадинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от зоонима «бурсык» (барсук).

География 
Село находится вблизи устья реки Белая, в 20 км к северо-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
В окрестностях села выявлено 2 археологических объекта: Барсуковское селище I и Барсуковское селище II, относящиеся к срубной и пьяноборской культурам.

Село основано в XVIII веке. В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены пчеловодство, корзинный промысел, заготовка дров на продажу.

Мечеть известна с 1811 года, при ней работал мектеб для мальчиков. В конце XIX века земельный надел сельской общины составлял 1595,8 десятин.

До 1920 года село входило в Такталачукскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В 1930-е годы в селе действовала промартель, работники занимались плетением корзин, изготовлением плетеной мебели, позднее – телег, саней, тарантасов. В годы коллективизации в селе организован колхоз «Агидель».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно на нефтеперерабатывающей станции «Белая», Бельском техническом участке водных путей и судоходства.

Объекты образования, медицины и культуры  
В селе действуют дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района